Paian kan syfta på:

 Paian (grekisk mytologi) – i grekiska mytologi läkekonstens gud
 Paian (hymn) – en hymn med omkväde till gudarnas ära